Un giorno in più/Se ti incontrerò – singolo di Edoardo Vianello del 1965
 Un giorno in più – singolo di Filippa Giordano del 1999
 Un giorno in più – singolo di Michele Bravi del 2014
 Un giorno in più – singolo di Irama del 2018